Калужское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Калужское сельское поселение — в Черняховском районе Калининградской области.
 Калужское сельское поселение — в Северском районе Краснодарского края.
 Калужское муниципальное образование — сельское поселение в Фёдоровском районе Саратовской области